Elvismar Nicanor Rodríguezová Ruizová (* 14. února 1997 Puerto Ordaz) je venezuelská zápasnice – judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 9 letech v rodném Ciudad Guayana (část Puerto Ordaz). Připravuje se v klubu průmyslového gigantu CVG Venalum pod vedením manželského páru Kilmara Campose a Katiusky Santaellaové. Ve venezuelské ženské reprezentaci se pohybuje od svých 16 let ve střední váze do 70 kg. V roce 2016 obsadila panamerickou kontinentální kvótu pro start na olympijských hrách v Riu, kde prohrála v úvodním kole s Angolankou Antónia Moreiraovou na ippon technikou ko-soto-gake.

V roce 2017 byla nucena několik měsíců startovat pod vlajkou Mezinárodní judistické federace (IJF), která pozastavila Venezuele členství z důvodu ekonomické krizi v zemi (hyperinflace).

Vítězství na mezinárodních turnajích 
 2016 - 1x světový pohár (Budapešť)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Venezuele

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Elvismar Rodríguezové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Elvismar Rodríguezové na judobase.org

Venezuelské judistky
Venezuelští olympionici
Narození v roce 1997
Žijící lidé
Ženy
Narození 14. února
Narození v Ciudad Guayana